Anika Sеrenstam (rođena 9. oktobra 1970) je penzionisana švedsko američki profesionalna igračica golfa. Ona se smatra jednom od najboljih golferki u istoriji. Pre nego što se povukla iz takmičarskog golfa na kraju sezone 2008. godine, osvojila je 90 međunarodnih turnira kao profesionalac, što je čini ženskim golferom sa najviše pobeda. Pobedila je na 72 zvanična LPGA turnira, uključujući deset velikih i 18 drugih turnira na međunarodnom nivou, i ona je na vrhu liste zarade sa $22 miliona - preko 2 miliona dolara ispred svog najbližeg rivala mada je igrala na 149 manje takmičenja. Od 2006. godine, Sorenstam je imala dvostruko američko i švedsko državljanstvo.

Anika je dobitnik rekordnih osam nagrada igrača godine, i šest Vare trofeja, koji se dodeljuju LPGA igraču sa najnižom prosečnom sezonskom ocenom. Ona je jedina golferka koja je pobedila 59 igrača u konkurenciji. Ona je ostvarila razne rekorde svih vremena, uključujući i najnižu sezonsku ocenu: 68,6969 u 2004. godini.

Predstavljajući Evropu na Solhejm kupu u osam navrata u periodu između 1994. i 2007. godine, Sorenstam je bila najuspešniji osvajač bodova svih vremena dok taj rekord nije nadmašila engleskinja Lora Dejvis tokom Solhejm kupa 2011. godine.

Godine 2003. Sorenstam je igrala na Kolonijalnom turniru Banke Amerike i postala prva žena koja je igrala na turniru PGA turneje od 1945. godine.

Detenjstvo i amaterska karijera 
Anika je rođena u varoši Bro u blizini Stokholma u Švedskoj. Njen otac Tom je bio penzionisani IBM direktor a njena majka Gunila je radila u banci. Njena mlađa sestara Šarlota je profesionalni golfer koji trenira na akademiji svoje sestre. Anika i Šarlota Serenstam su jedine dve sestre koje su obe osvojile $1 milion na LPGA.

Glavni šampionati

Pobede (10) 

1 Parazila Grejs Park nakon nerešenog ishoda na prvim ekstra rupama 
2 Parazila Herst u doigravanju 18-rupa: Serenstam (70), Herst (74)

Hronologija rezultata 

^ Britansko otvoreno prvenstvo za žene je zamenilo Kanadsko otvoreno prvenstvo kao LPGA glavno prvenstvo 2001. godine
DNP = nije igrala
CUT = propustila plasman
"T" = nerešeno
Zelena pozadina za pobede. Žuta pozadina za prvih-10.

Pregled 

 Najviše uzastopnih plasmana – 24  (2003 Nabisko šampionat − 2008 Britansko otvoreno)
 Najduže zadržavanje među prvih-10 – 4 (4 puta)

Timski nastupi 
Amaterski
Trofej Espirito Santo (zastupala Švedsku): 1990, 1992

Profesionalni
Solhejm kup (zastupala Evropu): 1994, 1996, 1998, 2000 (pobednici), 2002, 2003 (pobednici), 2005, 2007
Leksus kup (zastupala internacionalni tim): 2005 (pobednici), 2006, 2007, 2008 (pobednici)
Svetski kup (zastupala Švedsku): 2006 (pobednici)

Rekordi Solhejm kupa

Reference

Spoljašnje veze 

 
 -{The ANNIKA Academy at Ginn Reunion Resort}-
 -{Annika Sörenstam bio}-

Шведски спортисти
Амерички голфери
Рођени 1970.